Lèntul Cruscel·lió (en llatí Lentulus Cruscellio) va ser un romà d'origen desconegut, suposadament un membre de la família dels Lèntuls, o bé un llibert.

Per raons polítiques va ser proscrit (junt amb molts altres) pels triumvirs l'any 43 aC, però es va poder escapar i es va unir al Sext Pompeu que dominava l'illa de Sicília. Allí se li va reunir la seva dona Sulpícia tot i l'oposició de la mare d'aquesta, Júlia.

Referències 

Polítics romans del període 49 a 31 aC